

Топоніми 
 Ікома — місто в Японії, у префектурі Нара.
 Ікома — гора в Японії, на межі префектур Нара і Осака.

Персоналії 
 Ікома — японське прізвище.
 Ікома — самурайський рід.

Інше 
 Ікома — етнічна група Танзанії.
 Ікома — японський авіаносець часів Другої світової війни типу «Унрю»